перенаправление Водник (клуб по хоккею с мячом)